Жабинцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Жабинцы — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Украина 
 Жабинцы — село в Гусятинском районе Тернопольской области.
 Жабинцы — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.
 Жабинцы — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.